Sierra de Santo Domingo puede referirse a:

 Sierra de Santo Domingo y Lucientes, uno de los ramales del Prepirineo en Aragón, España.
 Sierra de Santo Domingo, uno de dos ramales de la Cordillera de Mérida, Venezuela.